Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ramón Delgado che ha battuto in finale Mariano Puerta 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (primo turno)
 Hugo Armando (secondo turno)
 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Răzvan Sabău (semifinali)

 Stéphane Robert (secondo turno)
 Carlos Berlocq (primo turno)
 Victor Ioniță (primo turno)
 Mariano Puerta (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2004